USS Princeton kan syfta på:

  – en slup sjösatt och tagen i tjänst 1843
  – ett transport- och träningsfartyg sjösatt 1851 och som togs i tjänst 1852
  – en kanonbåt sjösatt 1897 och som togs i tjänst 1898
  – ett lätt hangarfartyg i tjänst 1943, sänkt i Leytebukten 1944
  – ett hangarfartyg i tjänst 1945, tjänstgjorde i Koreakriget och Vietnamkriget, omklassificerades till LPH-5 år 1959, utrangerad 1970
  – en robotkryssare i tjänst 1989, för närvarande i aktiv tjänst